

Руські — присілок, Істобенське сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Руські — присілок, Спас-Талицьке сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область

Див. також 
 Руський
 Руські Атаї
 Руські Геївці
 Руські Комарівці
 Руські Тишки